Selin (Nostradamus), een persoon die voorkomt in de voorspellingen van Nostradamus
 Yevhen Selin, een Oekraïens voetballer
 Christian Selin, een Fins voormalig baan- en wegrenner
 Selin Demiratar, een Turks actrice